Vano peut désigner :

Patronyme 

 Ivan Ivanov-Vano (1900-1987), réalisateur et scénariste soviétique.

Divers 
 Le vano ou lovono est une langue moribonde parlée à Vanikoro, dans la province de Temotu aux Salomon.